Grönland kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Grönland (udde),

Grönland

 Grönland, ö och självstyrande område,

Se även
 Grønland

Robotskapade Antarktisförgreningar